Beautiful Awakening – trzeci album piosenkarki Stacie Orrico wydany 16 stycznia 2007 (Kanada) przez Virgin Records.

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2006
Albumy Stacie Orrico
Albumy Virgin Records